DVJ peut désigner :
 disc&video-fockey, un DJ qui manipule à la fois des contenus audio et visuels pendant ses prestations ;
 DVJ-1000, une platine CD et DVD capable de lire des données vidéo sur DVD, ainsi que les CD-Audio, MP3 et audio sur des CD et des DVD.